Мирафлорес има више значења:

 Мирафлорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мирафлорес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мирафлорес (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирафлорес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мирафлорес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирафлорес (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирафлорес, Ла Гачупина (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирафлорес (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мирафлорес (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мирафлорес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирафлорес (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирафлорес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирафлорес, Ла Бељота (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мирафлорес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирафлорес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирафлорес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирафлорес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирафлорес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирафлорес (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирафлорес (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирафлорес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику